Le terme terre franche a plusieurs significations.

Droit 
 En droit, une  est une terre faisant l'objet de privilèges. Mots dérivés : franc, franche et franchise - « liberté, privilège, immunité ».

Maçonnerie 
 En maçonnerie, une terre franche est une argile grasse sans gravier et, à défaut de mortier de chaux et sable, la plus propre à hourder les murs, les pans de bois et faire des aires. Voir aussi « Adobe (brique) » et « Lexique de la maçonnerie ».

Pédologie 
En pédologie, c'est :
 pour les naturalistes, le terreau dans son sens ancien, synonyme d'humus ;
 pour les agriculteurs, une terre argileuse, autrefois aussi appelée terre forte.

Poêlerie 
 En poêlerie, une terre franche est une terre à four : une argile de couleur jaune, grasse et gluante, qui est la seule propre à sceller tous les ouvrages de poêlerie, briques, tuiles, carreaux. Voir aussi « Lexique de la poêlerie ».

Poterie 
En poterie, et notamment pour la céramique sigillée, une argile travaillée en terre franche est une argile travaillée sans adjonction d'un dégraissant.

Toponymie 
 Terre-Franche, lieu-dit sur la commune de Bellerive-sur-Allier (Allier), site d'un grand atelier de poterie antique.

Référence